Mad Money, film américain réalisé par Callie Khouri, sorti en 2008
 , émission de télévision américaine présentée par Jim Cramer

Voir aussi